Бобыничи — название населённых пунктов.

 Бобыничи — деревня в Жирятинском районе Брянской области (Россия).
 Бобыничи (Бабыничи) — деревня в Полоцком районе Витебской области (Белоруссия).

См. также 
 Бабиничи
 Бобынино
 Бабынино